Murat kan syfta på:
 Joachim Murat (1767–1815), marskalk av Frankrike

Geografi
 Murat, Allier – en kommun i departementet Allier i regionen Auvergne i de centrala delarna av Frankrike
 Murat, Cantal – en kommun i departementet Cantal i regionen Auvergne i mitten av Frankrike
 Labastide-Murat – en kommun i departementet Lot i regionen Midi-Pyrénées i södra Frankrike
 Murat (flod) – källflod till Eufrat